Yangkou kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yangkou (socken i Kina, Zhejiang), 
 Yangkou (socken i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar